Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Cluring (Cluring), een plaats in het regentschap Banyuwangi van de provincie Oost-Java
 Cluring (Kalitengah), een plaats in het regentschap Lamongan van de provincie Oost-Java